Папая́ннис () — греческая фамилия. Известные носители:
 Папаяннис, Василиос (в монашестве Максим; род. 1968) — митрополит Элладской православной церкви.
 Папаяннис, Георгиос (род. 1997) — греческий баскетболист
 Папаяннис, Стефанос (1908—1996) — греческий офицер и коммунист, участник Греко-итальянской войны.
 Папаяннис, Теодорос (род. 1942) — греческий скульптор и медальер XX века.